RIF eller Rif kan stå för:

 IATA:s kod för Richfield Municipal Airport i Richfield, Utah, USA
 Ramnäs IF
 Renju International Federation
 Riksförbundet för fältarbete
 Rinia IF, en idrottsförening i Falkenberg
 Rättsliga och inrikes frågor inom Europeiska unionen
 Rådet för rättsliga och inrikes frågor, en av konstellationerna inom Europeiska unionens råd
 Röbäcks IF, idrottsförening i Umeå
 Rölanda IF, en fotbollsförening i Dals-Eds kommun
 Rörsjöstaden IF, en fotbollsförening i Malmö

Geografi

Island 

 Rif (klippor), Norðurland eystra, 
 Rif (Island),

Italien 

 Rif (ort i Italien), Veneto, Provincia di Belluno,

Marocko 

 Rifbergen, Taza-Al Hoceïma-Taounate, 
 Al-Hoceima (provins i Marocko), Taza-Al Hoceïma-Taounate, 

Robotskapade Islandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar